Breithaupt:
 Johann Friedrich August Breithaupt, mineralogista tedesco
 Rudolf Breithaupt, pianista tedesco
 la breithauptite, un minerale